Кэл — может означать:

  — полное имя или сокращённую форму от другого имени, обычно Кэлвин ().

Топоним 
  () — город в Турции.
 Кэл — скалистый необитаемый островок, часть архипелага Мадейра, Португалия.
 Кэл — аббревиатура от штата Калифорния.

Искусство и развлечения 
  — роман  1983 года.
  — научно-фантастический рассказ американского писателя Исаака Азимова.

См. также 
 Кал (значения)